Acker steht für:
 Acker, landwirtschaftlich genutzter Boden
 Acker (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Acker (Einheit), ein altes deutsches und dänisches Feldmaß
 einen Höhenzug im Harz, siehe Auf dem Acker
 Acker (Rettenberg), Ortsteil der Gemeinde Rettenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Acker (Wuppertal), eine Ortslage in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Acker Creek
 Acker Lake
 Aker